Trojak – polska moneta wprowadzona przez Zygmunta Starego w 1528 r.
 Trojak – śląski taniec ludowy
 Trojak – szczyt w Górach Złotych, w Sudetach Wschodnich, w okolicach Lądka-Zdroju
 Troják – szczyt w Wysokim Jesioniku, w Sudetach Wschodnich
 Trojak – część wsi Adamów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w  gminie Brody